Енис Бешлагић (Добој, СФРЈ, 6. јануар 1975) је босанскохерцеговачки глумац. Добитник је награде „Вечерњаков екран“ за улогу у серији „Наша мала клиника“. Појавио се у музичком споту „Сигурица”, српске групе Милиграм.

Улоге 

|-
| 1999. || Ратници || хрватски официр
|-
| 2002. || Виза за будућност || Зела
|-
| 2002. || 10 минута || војник
|-
| 2003. || Гори ватра || Фарук
|-
| 2003. || Љето у златној долини || хоџа
|-
| 2004. || Црна хроника || Дамир
|-
| 2004-2007. || Наша мала клиника || Шемсудин Дино „Шемсо“ Поплава
|-
| 2005. || Праоница (ТВ серија) || 
|-
| 2005. || Наша мала клиника || Шемсо
|-
| 2005. || Ивкова слава || Ибро
|-
| 2006. || Духови Сарајева || Треф
|-
| 2006. || Све џаба || Марко
|-
| 2006. || Милан и Енис: Скечеви || Суљо
|-
| 2007. || Армин || путник с новинама
|-
| 2007. || Луд, збуњен, нормалан || Ђенис Ђенис
|-
| 2006-2007. || Cimmer fraj || Менсур Мемовић Мемо
|-
| 2010. || Монтевидео, Бог те видео! || Мане
|-
| 2011. || Стипе у гостима || Екрем Беширевић
|-
| 2011. ||  Два смо свијета различита || Ешреф
|-
| 2012. || Монтевидео, Бог те видео! (ТВ серија) || Мане
|-
| 2013. || На путу за Монтевидео || Мане
|-
| 2013. || Одмори се, заслужио си || Виктор
|-
| 2013. || Криза || Мирон
|-
| 2018-2019. || Жигосани у рекету ||Дамир Драгаш
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Добојлије
Босанскохерцеговачки глумци